Tenisový turnaj ATP Aircel Chennai Open 2010 se konal ve dnech 4.-10. ledna v indickém Čennaí venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 398 250 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
Maharashtra Open
ATP World Tour 2010
Sport v Indii v roce 2010